Kragl ist der Familienname folgender Personen:

 Florian Kragl (* 1979), österreichischer Germanist
 Gerd Kragl (* 1997), österreichischer Eishockeyspieler
 Lukas Kragl (* 1990), österreichischer Fußballspieler
 Oliver Kragl (* 1990), deutscher Fußballspieler
 Udo Kragl (* 1961), deutscher Chemiker und Biotechnologe